

Веля Меджа — населений пункт в общині Равно, Герцеговинсько-Неретванський кантон.
 Дрінова Меджа — населений пункт в общині Лівно, Герцег-Босанський кантон.

Меджа — населений пункт в общині Жітіште, Середньо-Банатський округ.
 Меджа — населений пункт в общині Лесковац, Ябланіцький округ.

Меджа — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Петар-Ореховець.